Известно несколько фильмов с таким названием:

 Тимур и его команда (фильм, 1940) — СССР, «Союздетфильм», реж. Александр Разумный.
 Тимур и его команда (фильм, 1976) — СССР, Одесская киностудия, реж. Александр Бланк и Сергей Линков.
 Тимур и его коммандос (фильм, 2004) — Россия, реж. Игорь Масленников.